Кол — народність в Індії.
 Кол — назва кількох мов:
 Кол — мова в Папуа-Новій Гвінеї.
 Кол — мова в Камеруні, що належить до нігер-конголезьких мов родини банту.
 Кол — мова в Бангладеш, що належить до мов мунда.
 Кол — один з діалектів мови куа у В'єтнамі.

Див. також 
 Kol ghuva — динозавр.
 Колл
 Коль
 Коул